Чемпионат Европы по кроссу 2000 года прошёл 10 декабря в Мальмё (Швеция). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.

В соревнованиях приняли участие 328 атлетов из 31 страны Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский и юниорские. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших в остальных категориях.

Результаты

Мужчины. 9,75 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 4,95 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,14 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,76 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 13 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2000 года
Спорт в Швеции в 2000 году
кросс
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Мальмё
События 10 декабря
Чемпионаты Европы в Швеции